Rohden är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Franz von Rohden (1817-1903), tysk konstnär
 Johann Martin von Rohden (1778–1868), tysk konstnär

Se även 

 Rohde

Tyska efternamn